Mathiolus steht für

 den Beinamen von Heinrich David August Ficinus

Siehe auch:
 Pietro Andrea Mattioli